Corazziere – soldato di cavalleria pesante, equipaggiato con corazza e armi da fuoco
 Corazziere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1909
 Corazziere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1938
 Reggimento corazzieri – guardia d'onore del Presidente della Repubblica Italiana